Иерусалимский:
 Иерусалимский — посёлок в Хворостянском районе Самарской области.

Фамилия 
 Иерусалимский, Алексей Павлович (1926—2019) — советский и российский учёный в области нейроинфекций. Доктор медицинских наук.
 Иерусалимский, Владимир Вениаминович (1933—2013) — советский спортсмен (лыжи) и тренер (биатлон).
 Иерусалимский, Всеволод Васильевич (1905—1989) — конструктор танковой брони, лауреат Сталинской и Ленинской премий.
 Иерусалимский, Иван Георгиевич (род. 1922) — биолог, орнитолог, писатель.
 Иерусалимский, Николай Дмитриевич (1900—1967) — советский микробиолог, академик АН СССР (1966).
 Иерусалимский, Юрий Юрьевич (род. 1958) — советский и российский историк. Доктор исторических наук (1995), профессор (1997).
 Роберту Иерусалимский (Иерузалимски; род. 1960) — один из основных создателей языка программирования Lua.

Иерусалимская 
 Иерусалимская, Евгения Михайловна (1854—1932) — русская актриса.

См. также 
 Ерусалимский